Amphión és Zéthosz
 Amphión, Hüperasziosz fia, argonauta